Herlin peut faire référence à :

Patronyme 
 Auguste-Joseph Herlin (1815-1900), artiste peintre français ;
 Brigitte Herlin, lutteuse française ;
 Friedrich Herlin (vers 1430-vers 1500), peintre allemand ;
 Jacques Herlin (1927-2014), acteur français.

Toponyme 
 Herlin-le-Sec, commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Nord-Pas-de-Calais.

Homonymie de patronyme